Никола́й Алекса́ндрович Бернште́йн (, Москва — 16 января 1966, там же) — советский психофизиолог и , педагог, создатель нового направления исследований — физиологии активности. Лауреат Сталинской премии второй степени по биологии (за 1947 год, присуждена в 1948). Доктор медицинских наук (1935), член-корреспондент АМН СССР (1946).

Биография 
Родился 5 ноября 1896 года в Москве.

Места работы 
 1921—1923 — Донская психоневрологическая лечебница (Москва)
 август 1922 — январь 1925 — Центральный институт труда (Москва), зав. лабораторией
 1925—1927 — Московский Государственный институт экспериментальной психологии
 октябрь 1933 — июль 1937, затем октябрь 1943 — июль 1947 — Всесоюзный Институт Экспериментальной Медицины, зав. лабораторией, затем зав. отделом
 апрель 1926 — январь 1940 — Государственный институт музыкальной науки (ГИМН), зав. лабораторией
 апрель 1927 — октябрь 1933 — Государственный институт охраны труда, Москва, зав. лабораторией
 апрель 1932 — январь 1940 — Научно-исследовательское бюро протезирования, Москва, зав. лабораторией
 апрель 1936 — август 1941 и август 1944 — апрель 1949 — Центральный научно-исследовательский институт физкультуры (ЦНИИФК), зав. лабораторией
 октябрь 1941 — август 1942 — Педагогический институт (Улан-Удэ), зав. кафедры биологии
 октябрь 1942 — январь 1943 — эвакогоспиталь (Ташкент), зав. отделением трудотерапии
 сентябрь 1942 — июнь 1943 — Экспериментальная санитарная станция (Ташкент), зав. лабораторией
 август 1943 — август 1946 — Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры имени И. В. Сталина (ГЦОЛИФК), профессор кафедры физиологии
 октябрь 1943—1945 — Институт психологии, Москва, научный сотрудник
 октябрь 1943 — июнь 1944 — Институт протезирования, Москва зав. лабораторией
 январь 1946 — март 1949 — Московский научно-исследовательский институт протезирования, зав. лабораторией
 июнь 1949 — июнь 1950 — Институт гигиены труда и профзаболеваний, зав. лабораторией
 июнь 1950 — январь 1952 — Институт нейрохирургии АМН, ст. научный сотрудник
 январь 1952 — ? — Научно-исследовательский институт неврологии АМН СССР, ст. научный сотрудник

Научный вклад 
Концепция физиологии активности, созданная Бернштейном на основе глубокого теоретического и эмпирического анализа естественных движений человека в норме и патологии (спортивных, трудовых, после ранений и травм органов движения и др.) с использованием разработанных Бернштейном новых методов их регистрации, послужила основой для глубокого понимания целевой детерминации человеческого поведения, механизмов формирования двигательных навыков, уровней построения движений в норме и их коррекции при патологии. В работах Бернштейна получило своё обоснование решение психофизиологической проблемы в материалистическом духе с использованием последних достижений физиологической науки, а также отдельные идеи кибернетики.

Профессиональная научная деятельность началась в 1922 году в Центральном институте труда (ЦИТ), где ему предложили работу в отделе научных изысканий. Там же в биомеханической лаборатории ЦИТа Н. А. Бернштейн занялся разработкой общих основ биомеханики и уже к 1924 году подготовил к изданию обширный труд «Общая биомеханика» (отмечается, что теории Н. А. Бернштейна шли вразрез с идеями А. К. Гастева, также оппонентом его теорий был И. П. Павлов, полемика с которым тянулась несколько лет).

Николай Александрович разработал метод циклографии с использованием кинокамеры, который позволял подробно зафиксировать все фазы движения. В том же году Н. А. Бернштейн возглавил биомеханическую лабораторию ЦИТ и принял участие в работе первой международной конференции по научной организации труда в Праге (First International Management Congress in Prague, PIMCO; 20-24 июля, 1924), где сделал доклад об изысканиях в области физиологии труда.

С именем Н. Бернштейна связан современный этап развития биомеханики, его «физиология движений» составляет теоретическую основу этой науки. Идеи Бернштейна нашли широкое практическое применение при восстановлении движений у раненых во время Великой Отечественной войны и в последующий период, при формировании спортивных навыков, создании различных кибернетических устройств и др.

Представители павловской школы, в свою очередь, выступали с критикой теорий Бернштейна, против оригинальных взглядов его последователей, которые «претендуя на новизну забывают о том, что многие явления, получившие новые названия, на самом деле были давно описаны К. Бернаром, И. Павловым и И. Сеченовым».

Трактат «О ловкости и её развитии» 
Николай Александрович Бернштейн начал свои исследования в начале 20-х годов с изучения трудовых движений. В то время он значительно усовершенствовал классический метод регистрации движений — циклограмметрический. В 1926 г. Он выпускает первую свою книгу «Общая биомеханика» и это его вклад в изучение биомеханики, а именно основных способов передвижения человека, как ходьба и бег. Самое главное, что для Бернштейна — первого в мировой науке, изучение движений стало способом познания закономерностей работы мозга. На этом пути им были открыты фундаментальные явления в управлении, как сенсорные коррекции, более известны теперь в кибернетике как «обратные связи». В книге «О ловкости и её развитии» Н. А. Бернштейн изложил основы к решению проблем физиологии движений.

Семья 
Отец — Александр Николаевич Бернштейн (1870—1922) был врачом-психиатром, учеником психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, создателя и главы московской психиатрической школы. Дед со стороны отца — Натан (Николай) Осипович Бернштейн (1836—1891), врач, физиолог и общественный деятель. Прадед Озиас (Осип) Бернштейн — хозяин лавки колониальных товаров в Одессе.

Мать — Александра Карловна Бернштейн, родилась в 1867 году в Твери в семье железнодорожного служащего Карла Ивановича Йогансона, сестра милосердия.

Звания и награды 
 Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР — избран в октябре 1946 г (автобиография Н. А. Бернштейна из архива АМН).
 За монографию «О построении движений» удостоен Сталинской премии второй степени по биологии (за 1947 год, присуждена в 1948). Впоследствии работа была подвергнута критике в том числе за отсутствие ссылок на работы И. П. Павлова.
 Отличник физической культуры (1947).

Избранные труды 
 Общая биомеханика (1926)
 Техника изучения движений(Т. С. Попова, З. В. Могилянская, под ред. и с участием Н. А. Бернштейна) Гос. изд. «Стандартизация и рационализация», Ленинград-Москва (1934)
 Исследования по биодинамике локомоций, кн.1, Издательство ВИЭМ (1935)
 Проблема взаимоотношений координации и локализации (1935)
 Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка (Под ред. Н. А. Бернштейна) Гос.изд. «Физкультуры и спорт» Москва (1940)
 О построении движений Медгиз (1947)
 Очерки по физиологии движений и физиологии активности, Издательство «Медицина», Москва (1966)
 The co-ordination and regulation of movements. Pergamon Press, Oxford (1967)
 Физиология движений и активность, переиздание монографий 1947 и 1966 г под ред. О. Г. Газенко, И. М. Фейгенберга, (1990)
 О ловкости и её развитии. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 288 с. ISBN 5-278-00339 (по неопубликованной в 1947 г. монографии; подготовлена И. М. Фейгенбергом)
 Современные искания в физиологии нервного процесса, Смысл, Москва (2003)(подготовлена по неопубликованной в 1936 г. монографии; ред. И. М. Фейгенберг, И. Е. Сироткина) ISBN 5-89357-132-0

Примечания

Литература 
 
 
 Газенко О. Г., Фейгенберг И. М. Николай Александрович Бернштейн // Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М., 1990. С. 463—479.
 
 Лебединский В. В. О научном творчестве выдающегося советского ученого Н. А. Бернштейна // Вопросы философии. 1967. № 6. С. 144—149.
  
 
 
 
 Сироткина И. Е. Роль исследований Н. А. Бернштейна в развитии отечественный психологической науки. Дис. … канд. психол. наук. М., 1989.
 Сироткина И. Е., Бирюкова Е.В. (2016). НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРНШТЕЙН: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
 Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн : От рефлекса к модели будущего. — Москва : Смысл, 2004. — 239 с. ISBN 5893571614
 Чхаидзе Л. В., Чумаков С. В. Формула шага. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — Тираж 33 000 экз. — 117 с.
 Loosch E. & Talis V. (Eds): Feigenberg I.M.: «Nikolai Bernstein. From Reflex to the Model of the Future», Berlin: LIT 2014. — 272 S. ISBN 978-3643905833.

Ссылки 
 Бернштейн Николай Александрович на сайте psylist.net
  (ошибка в дате рождения)
 Сергей Степанов Н. А. Бернштейн (1896—1966)

Медики по алфавиту
Физиологи России
Физиологи СССР
Психофизиологи
Жертвы борьбы с космополитизмом
Отличники физической культуры и спорта
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Новодевичьем кладбище